Childress ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Childress (Arkansas)
 Childress (Tennessee)
 Childress (Texas)
 Childress (Virginia)
 Childress County, Verwaltungseinheit in Texas

Personen:
 Alice Childress (1920–1994), US-amerikanische Dramatikerin, Schauspielerin und Schriftstellerin
 Brad Childress (* 1956), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 David Hatcher Childress (* 1957), US-amerikanischer Buchautor und Verleger 
 Frank Childress, bürgerlicher Name von Comethazine, (* 1998), US-amerikanischer Rapper
 James Franklin Childress (* 1940), US-amerikanischer Theologe und Medizinethiker
 Josh Childress (* 1983), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mark Childress (* 1957), US-amerikanischer Schriftsteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Childress House, in Fayetteville, Tennessee, ID-Nr. 82003985
 Childress-Ray House, in Murfreesboro, Tennessee, ID-Nr. 79002458